In Dub – album Hallucinogena
 In Dub – album zespołu Izrael
 In Dub – album zespołu Black Uhuru
 In Dub – singel zespołu Paradise Lost

Zobacz też: